Кампо Сеис има више значења:

 Кампо Сеис, Ел Капулин (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Сеис (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Сеис, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику